O Campeonato Carioca de Basquete de 2011 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Regulamento 

Os 4 times se enfrentam em turno e returno na fase de classificação.
O primeiro colocado jogará contra o quarto nas semi-finais e o segundo jogará com o terceiro, numa série melhor de três jogos. A final também será disputada numa série melhor de três.

Fase de Classificação

Primeira fase

Turno

returno

Fase final

Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

2011
Basquetebol de 2011 no Brasil